Макду́гал () — фамилия. Известные носители:

 Макдугал, Дэвид (1809—1882) — контр-адмирал ВМС Соединённых штатов, участник Американо-мексиканской войны и конфликта в Симоносеки.
 Макдугал, Карен (род. 1971) — американская актриса и фотомодель.

См. также 
 Макдугалл